ХК «Укрспецтехніка» — українська компанія, що спеціалізується на розробці радіоелектронної техніки військового та спеціального призначення.
 ТДС Укрспецтехніка — український дилер і виробник комунальної техніки.